Табаровський Борис Мойсейович (1923—2004) — радянський та український актор російського драматичного театру, народний артист УРСР (1982).
 Таборовський Станіслав Йосипович (1830–1890) — український і російський скрипаль, композитор.